Ку́бок Литвы по футбо́лу 2022 го́да () — 81-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

Формат 
В турнире приняли участие 54 команд: 10 из А Лиги, 11 из I Лиги и 11 из II Лиги  и 22 команды из низших лиг.

Формат турнира остался таким же, как и в прошлом сезоне. Матчи Кубка Литвы прошли в течение одного календарного года. Победители пар на всех этапах определись по результатам одного матча. Команды из А Лиги стартовали с второго раунда.

Жеребьёвкой 1-ого раунда определились 22 пары. Жеребьёвка состоялась 15 апреля 2022 года. 

Во втором раунде играли победители первого раунда и 10 команд из А Лиги. Жеребьёвка состоялась 27 апреля 2022 года.

В 1/8, 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. 

Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.

Участвующие команды

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Стадион им. С. Дарюса и С. Гиренаса, Каунас.

Разное 
Уже после жеребьёвки первого раунда Шилас обратился в ЛФФ с просьбой изменить название и место расположения на «Мариямполе Сити», Ислонительный комитет ЛФФ удовлетворил это прошение и в первом раунде команда играла под новым названием.

Примечания 

2022
Национальные футбольные кубки в сезоне 2022